Егі́ль, Еґіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південь від Парижа, 31 км на північ від Марселя.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 3087 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 7617,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Офіційний сайт міста Егіль 
 Егіль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Егіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Буш-дю-Рон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Буш-дю-Рон